Perno ima više značenja:
 Perno, Asti
 Perno, Cuneo